Friedrich August Bouterwek (1806-1867), peintre
 Friedrich Ludewig Bouterweck ou Bouterwek (1776-1828), philosophe
 Karl Wilhelm Bouterwek (1809-1868), philologue

Homonymie de patronyme